Населені пункти в Чехії:

 Главатце (Чеське Будейовіце)
 Главатце (Табор)